Натуральне число 1144
 1144 рік до нашої ери
 1144 рік нашої ери